Emblem (plaats), een deelgemeente van Ranst in de provincie Antwerpen
Emblem (motorfiets), een historisch motorfietsmerk

Zie ook
Embleem (doorverwijspagina)